A Coleção Pontes foi a semente do acervo de leques,  de propriedade do Historiador Raoni Pontes dos Santos, iniciada em 2006, é uma das maiores coleções de leques no Brasil, fora de um museu. A coleção está situada na cidade de Santos, estado de São Paulo.

No ano de 2020 a Coleção Pontes transformou-se no Museu do Leque .

Colecionismo